Boudewijn I van Vlaanderen (837-879), graaf van Vlaanderen (862-879)
 Boudewijn I van Utrecht, bisschop van Utrecht (990-995)
 Boudewijn I van Clermont, graaf van Clermont (-1023)
 Boudewijn (proost), (midden elfde eeuw), proost van Sint-Donaaskerk in Brugge
 Boudewijn I van Guînes, graaf van Guînes (1065-1091)
 Boudewijn VI van Vlaanderen, als Boudewijn I graaf van Henegouwen (1067-1070)
 Boudewijn I van Jeruzalem (1068-1118), koning van Jeruzalem (1100-1118)
 Boudewijn I van Ramla, heer van Ramla (1106-1138)
 Boudewijn de Moedige, graaf van Namen (1150-1195)
 Boudewijn I van Constantinopel (1171-1205), keizer van Constantinopel (1204-1205)
 Boudewijn I van Bentheim, graaf van Bentheim (ca. 1209-ca. 1248)
 Boudewijn van België (1930-1993), koning der Belgen (1951-1993)